Lierck ist der Familienname folgender Personen:

 Madeleine Lierck (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Werner Lierck (1920–1985), deutscher Schauspieler und Kabarettist